Александровичи — многозначный термин, может обозначать:

Герб 
 Александровичи — несколько дворянских родов и одноимённый польский дворянский герб.

Населённые пункты  
 Александровичи — деревня в Дятловском районе Гродненской области Белоруссии.
 Александровичи — деревня в Хотимском районе Могилёвской области Белоруссии.